Dej (miasto)
 Dej (stopień wojskowy)
pseudonim Gheorghe Gheorghiu-Dej